

Риджкрест — місто, штат Каліфорнія
 Риджкрест — місто, штат Луїзіана
 Риджкрест — переписна місцевість, штат Флорида